Palaechthonidae es una familia de mamíferos extintos que contiene alrededor de seis géneros. Pertenecen a los plesiadapiformes el orden de mamíferos relacionado con el origen y la evolución de los primates o más bien los plesiadapiformes son primates primitivos. El primer espécimen fue hallado por el paleontólogo Szalay en 1969. Esta estrechamente emparentada con la familia Paromomyidae.

Géneros 

Se han descrito los siguientes géneros:

 Palaechthon
 Plesiolestes
 Talpohenach
 Torrejonia          
 Palenochtha
 Premnoides

Filogenia 

Se ha propuesto que está relacionado con los primates y los otros plesiadapiformes de la siguiente manera:

Referencias 

Plesiadapiformes